Depuis 1961 et la mise en place d'une première forme de self governement, la Grenade est dirigée par un gouvernement dont l'autonomie de ne cessa de croître jusqu’à l’indépendance en 1974.

Grenade

Politique à la Grenade